Разундара Тжикузу (; 12 декабря 1979, Свакопмунд, ЮАР) — намибийский футболист. Выступал на позициях правого защитника и полузащитника.

Карьера

Клубная 
Родился в городе Свакопмунд, который до 1990 года находился под протекторатом ЮАР. В юности переехал в Германию, где занимался в системе «Вердера». А августе 1999 года в возрасте 19 лет футболист дебютировал за основной состав клуба в Бундеслиге. За «Вердер» защитник выступал до 2003 года. Перед его победным сезоном в чемпионате Германии, Тжикузу перешел в «Ганза». Позднее он играл за другой коллектив Бундеслиги «Дуйсбург».

С 2006 по 2011 годы намибиец выступал за ряд команд из чемпионата Турции. В феврале 2007 года Тжикузу тренировался в составе российского клубе Премьер-Лиги «Сатурн». Однако после трехдневного просмотра тренеры «инопланетян» приняли решение не заключать контракт с африканцем.

Завершал свою карьеру футболист в Намибии.

В сборной 
За сборную Намибии Тжикузу дебютировал 12 июля 1997 года в матче отборочного турнира Кубка африканских наций против Камеруна (0:1). В 2008 году Тжикузу мог попасть в состав команды на Кубка африканских наций в Гане, но нидерландский наставник «храбрых воинов» Ари Сханс не включил его в окончательную заявку. Ранее футболист вступал в ссору с предыдущим тренером сборной Беном Бамфучиле. За национальную команду он выступал до 2011 года. За неё игрок провел 56 матчей, в которых забил 12 голов.

Достижения 
  Обладатель Кубка Намибии (1): 2013/14.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на Sports.ru

Футболисты Намибии
Игроки сборной Намибии по футболу
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Вердер II»
Игроки ФК «Ганза»
Игроки ФК «Дуйсбург»
Игроки ФК «Ризеспор»
Игроки ФК «Истанбул Башакшехир»
Игроки ФК «Трабзонспор»
Игроки ФК «Диярбакырспор»
Игроки ФК «Касымпаша»